Харковецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Харковецька сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Харковецька сільська рада — Полтавська область, Пирятинський район
 Харковецька сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район

Див. також 
 Харківецька сільська рада